

Animali 
Raffles – celebre stallone arabo

Cinema 
Raffles (Raffles, the Amateur Cracksman) – film del 1925 diretto da King Baggot
Raffles, l'Arsenio Lupin inglese (Raffles) – film del 1930 diretto da George Fitzmaurice e, non accreditato, Harry d'Abbadie d'Arrast
Raffles – film del 1939 diretto da Sam Wood
Raffles – film del 1958 diretto da Alejandro Galindo
Raffles, il ladro gentiluomo (Raffles) – film del 1962 diretto da George Harvey

Musei 
Raffles Museum – museo della ricerca sulla biodiversità alla National University of Singapore

Personaggi immaginari 
A. J. Raffles – ladro gentiluomo protagonista di una serie di romanzi di E. W. Hornung, portato diverse volte sullo schermo
Raffles – eroe della narrativa popolare tedesca che possedeva in origine delle somiglianze con A. J. Raffles

Persone 
Thomas Stamford Raffles (1781-1826) – politico e naturalista britannico, fondatore di Singapore

Televisione 
Raffles – film per la tv del 1975 diretto da Christopher Hodson
Raffles, ladro gentiluomo (Raffles) – serie televisiva del 1977

Videogiochi 
Raffles – videogioco del 1988

Pagine correlate 
 Raffles, the Amateur Cracksman